Teetet (en llatí Theaetetus, en grec ) fou un filòsof pitagòric grec que va viure probablement al segle V aC. Se suposa nascut a la Lòcrida.

És considerat el legislador dels locris, segons Iamblichus, (Vit. Pyth. 30) i Fabricius, (Bibl. Graec. vol. 1. p. 876, vol. 2. p. 38.).

Referències 

Pitagòrics
Legisladors i savis de l'antiga Grècia
Lòcrida